Alexeï Gvozdev (1897-1986), ingénieur russe ;
 Mikhail Gvozdev (v. 1700- ap. 1759), géodésien et explorateur russe.